Il doppio del torneo di tennis Prague Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kristian Pless e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Ivo Heuberger e Ville Liukko 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (quarti di finale)
 František Čermák /  Ota Fukárek (primo turno)

 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)
 Ivo Heuberger /  Ville Liukko (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2000